Alte Kathedrale steht für:

 Alte Kathedrale (Lleida), Spanien
 Alte Kathedrale von Cambrai, Frankreich
 Alte Kathedrale von Coimbra, Portugal, siehe Sé Velha (Coimbra)
 Alte Kathedrale von Salamanca, Spanien
 Alte Allerheiligen-Kathedrale von Khartum, Sudan